Olari több romániai település lehet:

 Varsánd, Arad megye
 Olari, Buzău megye
 Olari, Gorj megye
 Olari, Olt megye
 Olari, Prahova megye
 Olari, Espoo finn város egyik területe